Ripalta – frazione di Borghetto di Vara in provincia della Spezia
 Ripalta – frazione di Dolcedo in provincia di Imperia
 Ripalta – frazione di Lesina in provincia di Foggia
 Ripalta – nome proprio di persona italiano femminile
 Ripalta Arpina – comune italiano in provincia di Cremona
 Ripalta Cremasca – comune italiano in provincia di Cremona
 Ripalta Guerina – comune italiano in provincia di Cremona
 Ripalta Nuova – frazione di Ripalta Cremasca in provincia di Cremona
 Ripalta Vecchia – l'unica frazione di Madignano in provincia di Cremona
 Monte Ripalta – montagna dei Monti Picentini